Rákos může být:

 rákos – rod trav z čeledi lipnicovitých

příjmení nebo přízvisko osob
 Daniel Rákos (* 1987) – český lední hokejista, útočník
 Petr Rákos (1956–1994) – český lékař a psychiatr
 Petr Rákos (překladatel) (1925–2002) – český hungarista, vysokoškolský pedagog a překladatel z maďarštiny
 Stanislav Rákos (1931–2012) – český chovatel exotického ptactva